

Тарасовське сільське поселення — сільське поселення, Тарасовський район, Ростовська область
 Тарасовське сільське поселення — сільське поселення, Сарапульський район, Удмуртія